Герб Тверской области — официальный символ Тверской области Российской Федерации, принят 28 ноября 1996 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 159.

Описание 
Геральдическое описание герба Тверской области гласит: 

Основа герба — исторический герб Тверской губернии, утверждённый 8 декабря 1856 года.

Автор реконструции герба В.И. Лавренов.

История 

В конце XVIII века качестве наместнического герба использовался утверждённый 10 октября 1780 года герб Твери — «в червлёном поле золотой престол, на зелёной подушке золотая корона». Герб Тверской губернии, на основе которого был создан герб области, был высочайше утверждён 8 декабря 1856 года: «в червлёном поле золотой трон, на нем царская на зеленой подушке корона. Щит увенчан императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою».

В 1931 году Тверь переименована в город Калинин. В январе 1929 года создана Центрально-Промышленная область (с 3 июня 1929 года — Московская область), куда входил Тверской округ. Калининская область образована 29 января 1935 года. Сведений о гербе и флаге области в советский период нет. В 1991 году возвращено историческое название Твери, изменено и название области, — она стала называться Тверской областью. Постановлением №439 от 28 ноября 1996 года Законодательное Собрание Тверской области утвердило «Закон о гербе и флаге Тверской области» (№45).

21 октября — праздник Тверской области — День герба и флага Тверской области, именно в этот день 1780 года Екатерина II утвердила герб Тверского наместничества (дата по новому стилю). В День герба и флага на территории Тверской области проводятся торжественные мероприятия.

См. также 
 Флаг Тверской области
 Гербы районов Тверской области
 Гербы населённых пунктов Тверской области

Примечания

Ссылки 
Герб Тверской области www.heraldicum.ru
Герб Тверской области на официальном сайте области.

Гербы Тверской области
Гербы с изображением корон на щите